Hieronder een lijst van bestaande en niet meer bestaande Duitse automerken.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

W

Y

Z

Duitse automerken
 
Automerken